Группы дайки«Да́Ки» (DaKi) — дуэт, состоящий из Дамира Шабакаева (род. 21 марта 1996 года) и Кирилла Попельнюка (род. 5 января 1997 года). Название группы было составлено из первых букв их имён.

Творческая биография 

Кирилл и Дамир родились в Калуге. Поют вместе они с 4-х лет. Свой творческий путь они начинали в составе шоу-группы «Богатырская сила» под руководством С. Н. Осадчего. Группа появилась в 1999 году и до 2009 года их выступала под названием «Аквилон». Но на финале российского отбора на «Детское Евровидение» в 2010 году они уже выступали под своим нынешним названием. Окончили Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства им. Маслюкова.

В 2011 году «ДаКи» попали в проект Аллы Пугачёвой «Фактор А»
. Там они дошли до финала, однако выбыли, заняв 6 место. Несмотря на это, благодаря широкой аудитории телеканала «Россия 1», участие в проекте принесло им достаточно широкую известность.

В сентябре 2011 «ДаКи» заключили контракт с Sony Music. В результате, 12 декабря 2011 года группа выпустила свой дебютный сингл «Вирус», на который позднее был выпущен клип. Автором песни стал Виктор Чайка. Он был также соавтором песни «Крутые Пацаны», с которой дуэт вышел в финал российского отбора на «Детское Евровидение»-2010. В клипе снялась Катя Рябова, представлявшая Россию на «Детском конкурсе песни Евровидение» в 2009 и 2011 годах.

В марте 2014 года на Интернет-ресурсах коллектива состоялась презентация хита «Criminal», написанного поэтом Кареном Кавалеряном. Авторами музыки являются саунд-продюсеры Баграт Вартанян и Андрей Харченко, а также певец Дмитрий Колдун. В подготовке сценического номера для песни принял участие Цирк Братьев Запашных. Песня участвовала в отборочном туре «Евровидения 2014».

В ноябре 2014 года группа представила свой дебютный альбом — #1.

В июне 2015 года стало известно, что группа распалась.

Достижения 

Коллектив завоевывал награды на международных и всероссийских конкурсах, среди которых:
 «Кремлёвские звездочки» (2008) — 1 место
 Московский фестиваль детской патриотической песни — 2010 (1 место)

Участники конкурсов:
 Песенка года (2006, 2007)
 Полуфинал «Детской Новой Волны» (2009)
 Финал национального отборочного тура «Детского Евровидения» (2009, 2010)
Весной 2014 года группа номинирована на премию «OOPS! Choice Awards», которая присуждается популярным личностям за достижения в музыкальной сфере, киноиндустрии, в мире моды и телевидения. «ДаКи» представлены в категориях «Лучший сингл» и «Лучшая музыкальная группа».

Дискография

Альбомы 
 #1 (2014)

Синглы 
 Вирус (2011)
 Унеси ветер (2012)
 Справедливая любовь (2013)
 Criminal (2014)
 Кофе в постель (2014)
 Кто ты такая (2012)
 Ссора (2012)
 Любовь жива (2014)
 Озорная (2014)
 С тобой (2013)
 Просто отпусти (2011)

Дуэты 
 Молчи (feat. Alex-ike) (2014)

Видеография 

 Вирус (2012)
 Унеси ветер (2012)
 Справедливая любовь (2013)
 Кофе в постель (2014)

Примечания

Ссылки 
 
 
Страницы Дамира Шабакаева в социальных сетях ВКонтакте, Телеграм

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Поп-группы России
Музыкальные дуэты